Dies ist eine Liste der Städte in Turkmenistan.

In der Tabelle sind die Städte über 8.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 12. Januar 1989, eine Berechnung für den 1. Januar 2010 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz; turkmenisch welaýat, Plur. welaýatlar; vgl. türk. Vilâyet), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Aşgabat bildet einen eigenen Hauptstadtdistrikt und gehört keiner Provinz an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
Offizielle Website der Regierung
City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Turkmenistans

Einzelnachweise 

Turkmenistan